Ubarana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubarana (ort), São Paulo, 
 Ubarana (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar